«Дунечка» (белор. Дунечка) — художественный фильм, премьера которого состоялась 27 января 2005 года. Посвящён памяти актёра Николая Еременко-младшего.

Сюжет 
Идея фильма основана на автобиографии автора сценария фильма Светланы Шафранской. В фильме рассказывается о любовной истории двенадцатилетней девочки (Мария Возба), которая отправилась на гастроли вместе с театром. В поездке Дунечка влюбляется в сына одного из актёров театра Колю (Владимир Жеребцов), которому нравится профессиональная актриса. Также Дунечка переживает по поводу романа её матери с режиссёром театра и её отношениях с отцом. Однако, несмотря ни на что, это лето для Дуни остаётся самым счастливым.

В ролях

Критика 
Как отмечает киновед М. Костюкович, «Дунечка» это один из тех белорусских кинофильмов, в которых поднимается тема прошлого. С девяностых годов как в кино для взрослых, так и в кино для детей их создатели снова и снова погружаются в прошлое, «хотя жить прошлым не свойственно детям». Действие фильма происходит в брежневское время. Сценарий Светланы Шафранской написан с таким внимательным и бережным отношением к героям, что производит впечатление основанного на собственных воспоминаниях. Впервые в белорусском детском кино исследуются все этапы подростковой любви без ответа: от зарождения чувства до его угасания. Линия любви переплетена с темой поиска своего предназначения — для главной героини, школьницы Дунечки, это жизнь на сцене. Любовь Дунечки к красивому молодому актёру-пионервожатому иссякает, но вместо неё в её жизнь приходит подлинное — актёрское служение. При этом «Дунечка» — единственный фильм для детей, снятый в 1990—2000 годах, который обращается к вопросу обретения призвания, заставляющий задуматься о будущем.

Костюкович отмечает, что рядом с Дунечкой нет родителей — критик утверждает, что происходит их «символическая смерть», но девочка не остаётся одна, рядом с ней всегда бабушка. Впервые за многие годы в детском кинематографе образ бабушки связан не с «отрешённостью и контролем», Дунечка находит в её лице поддержку, всегда может поделиться с ней сокровенными переживаниями. Создатели фильма, углубляясь в прошлое, рисуют семью светлыми, радостными красками. Окружающее показано глазами девочки, пропущено через её духовный мир и её чувства: всё «мальчишеское» и «приключенческое» исключено из этой картины летних каникул.

Фестивали и награды 
 ХI Минский международный фестиваль «Лістапад» (Минск, 2004) — фильм участвовал в основной конкурсной программе.
 II Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» (Москва, 2004) — Приз зрительских симпатий в Конкурсе «Наше новое детское кино» за лучший фильм.
 VII Кинофестиваль «Бригантина» (Бердянск, 2004) — специальный приз «Надежда „Бригантины“» актрисе Маше Возбе и диплом «За открытие молодых талантов» режиссёру А. Ефремову.
 II Международный кинофестиваль «Новое кино. ХХI век» (Смоленск, 2005) — Приз «Феникс» за лучший актерский состав, специальный приз «За сохранение и развитие лучших традиций содружества кинематографистов Беларуси и России».
 XIV Кинофестиваль «Золотой Витязь» (Челябинск, 2005) — Специальный приз жюри.
 V Национальный кинофестиваль белорусского кино (Брест, 2005) — Призы «Хрустальный Аист» в категориях «За лучший художественный фильм» и «За лучшую режиссуру», дипломы «За лучший актерский ансамбль», «За лучшую роль второго плана» — актрисе Анне Маланкиной и актеру Александру Ткаченку
 V кинофестиваль «Стожары» (Киев, 2005) — Диплом «За высокое мастерство исполнения главной роли» актрисе Маше Возба
 Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «Верное сердце» (Калуга, 2006) — Приз «За лучшее исполнение детской роли» Маше Возбе

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фильм на сайте RusKino.ru
 Фильм на сайте КиноРоссии.ру
 Фильм на сайте Kino.br.by 
 Фильм на сайте «Культура»

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы России 2005 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 2005 года